

Patronyme 
 David S. Goyer est un producteur, réalisateur et scénariste américain, né le  à Ann Arbor, dans le Michigan (États-Unis).
 Jean-Pierre Goyer () est un avocat et un homme politique canadien.

Toponymes 
Île Goyer, une île fluviale de la rivière Richelieu, de Carignan, dans la MRC La Vallée-du-Richelieu, en Montérégie, au Québec, Canada.

Goyer est le nom français de Jeuk, section de la commune néerlandophone belge de Gingelom
 Petit-Goyer est un village de la commune néerlandophone belge de Gingelom.

Autre 
 Groupe Goyer, une entreprise française spécialisée dans les façades.

Sources

Homonymie de patronyme